

Homonymie stricte 
 Rouffignac, commune française, située dans le département de la Charente-Maritime ;
 Rouffignac, ancienne commune française, située dans le département de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Homonymie partielle 
 Rouffignac-de-Sigoulès, commune française, située dans le département de la Dordogne ;
 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, commune française, située dans le département de la Dordogne.

Voir aussi 
 Grotte de Rouffignac, grotte ornée située dans le département français de la Dordogne, sur la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France